– japoński astronom amator. Przez 6 lat grał w japońskiej lidze hokeja na lodzie.

Razem z Hiroshim Kanedą odkrył 705 planetoid. W 2022 roku byli oni klasyfikowani na 29. miejscu wśród odkrywców największej liczby planetoid (11. wśród odkrywców indywidualnych).

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (4676) Uedaseiji.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Japońscy sportowcy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Ludzie związani z Kushiro
Urodzeni w 1952